«Пастораль» — короткометражный мультфильм, выпущенный в 1998 году киностудией Беларусьфильм.

Сюжет 
Ироничный мультфильм про идиллическую жизнь сельских алкашей. Раннее утро. Проснувшись с бодуна, мужик ловит червя и идёт на рыбалку с собакой и котом. Наживляет червяка и отправляет под воду… Клёва нет и не будет, а будут дружки с выпивкой, пьяный трактор, ужасы под водой и червяк, которому все надоели…

Съёмочная группа

Награды 
 1998 — Национальный кинофестиваль белорусских фильмов в Бресте: приз «Хрустальный аист»

Ссылки 

Короткометражные мультфильмы Белоруссии
Мультфильмы 1998 года
Мультфильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы Белоруссии 1998 года